Kaptor bezeichnet: 

 im Seerecht jemanden, der ein Schiff kapert, aufbringt, oder beschlagnahmt, also in seinen Besitz bringt, siehe Entern
 ein veralteter Name für Kreta, siehe Kaphtor